Цесаревна:

 Цесаревна — титул в Российской империи.
 Цесаревна — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный».